Municipio de Riverton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Riverton (condado de Clay, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Riverton (condado de Floyd, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Floyd.
 Municipio de Riverton (condado de Fremont, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Fremont.
 Municipio de Riverton (condado de Mason, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mason.
 Municipio de Riverton (condado de Clay, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Clay.